Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2001 vond plaats van 22 tot en met 28 oktober 2001 in de Oostenrijkse stad Linz. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelhoudster, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij het derde reekshoofd, de Joegoslavische Jelena Dokić, in twee sets. Davenport wist voor de tweede keer het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar 37e WTA-titel, de zevende van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was als tweede geplaatst, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor evenwel meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Amélie Mauresmo en Chanda Rubin had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Rubin speelde samen met de Belgische Els Callens – zij bereikten de finale.

Alle vier reekshoofden verloren al in de eerste of tweede ronde..

Het ongeplaatste duo Jelena Dokić en Nadja Petrova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Els Callens en Chanda Rubin in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Petrova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; De Joegoslavische Dokić geen.

De Nederlandse Caroline Vis en Barbara Schett uit Oostenrijk waren als vierde geplaatst – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2001
Linz